Elegy (elegia) può riferirsi a:

Cinema 
 Lezioni d'amore (Elegy) – film del 2008 di Isabel Coixet

Musica 
 Elegy – gruppo progressive metal/power metal olandese
 Elegy – album dei Nice del 1971
 Elegy – album di John Zorn del 1992
 Elegy – album degli Amorphis del 1996
 Elegy – EP dei Leaves' Eyes del 2005